Ранчо ла Финка има више значења:

 Ранчо ла Финка (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Финка (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику